Кубок Туреччини з футболу 2001–2002 — 40-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул вдруге здобув Коджаеліспор.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 жовтня 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 жовтня 2001

|}

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 листопада 2001

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 листопада 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 листопада 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 листопада 2001

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 грудня 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 грудня 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 грудня 2001

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 лютого 2002

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 лютого 2002

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 березня 2002

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Туреччини на soccerway 
 Кубок Туреччини на rsssf  

2001—2002
Туреччина
Туреччина
2001 у турецькому спорті
2002 у турецькому спорті